A VB jelentései:

 Világbajnokság
 Visual Basic
 VB, Victoria Beckham albuma
 Nintendo Virtual Boy
 VB – Végrehajtó Bizottság